Vuosaari – quartiere di Helsinki Est
 Vuosaari – stazione della metropolitana di Helsinki